Чемпионат СНГ по фехтованию — соревнование фехтовальщиков стран СНГ, проведённое 16—20 июля 1992 года в Москве. Этот турнир был одним из этапов отбора в Объединённую команду, которая представляла страны СНГ на Олимпийских играх в Барселоне. У мужчин были разыграны комплекты наград во всех трёх видах, а у женщин только в фехтовании на шпагах и рапирах.

Медалисты

Состав Объединённой команды для участия в XXV летних Олимпийских играх 

Мужчины

Рапира Сергей Голубицкий, Вячеслав Григорьев, Анвар Ибрагимов, Ильгар Мамедов, Дмитрий Шевченко.
Сабля Вадим Гутцайт, Григорий Кириенко, Георгий Погосов, Станислав Поздняков, Александр Ширшов.
Шпага Валерий Захаревич, Павел Колобков, Сергей Костарев, Сергей Кравчук, Андрей Шувалов.

Женщины

Рапира Ольга Величко, Ольга Вощакина, Елена Гликина, Елена Гришина, Татьяна Садовская.

См. также 
 Чемпионат СССР по фехтованию

Ссылки 
 Чемпионы СНГ на сайте Федерации фехтования России
 Фехтование: Энциклопедия / Авторы-составители М. С. Ракита, В. Л. Штейнбах. — М.: Человек, 2011. — ISBN 978-5-904885-46-5.

Соревнования по фехтованию
Спорт в России в 1992 году
Международные спортивные соревнования в Москве
1992 год в Москве
Июль 1992 года
Чемпионаты СНГ